Giovanni Francesco Albani ist der Name folgender Personen:

* Giovanni Francesco Albani (1649–1721), später Papst Clemens XI.
 Giovanni Francesco Albani (Kardinal) (1720–1803), Kardinalbischof von Ostia